Niemcy:
 Bergweiler – dzielnica gminy Tholey w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel
 Bergweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich